Parvan (persiska/pashto: پروان) är en av Afghanistans 34 provinser, (velayat). I Parvan bor cirka 600 000 personer. Provinshuvudstad är Charikar.

Administrativ indelning 
Provinsen är indelad i 10 distrikt.
 Bagram
 Chaharikar
 Ghorband
 Jabul Saraj
 Kohi Safi
 Salang
 Sayed Khel
 Shekh Ali
 Shinwari
 Surkhi Parsa

Externa länkar 

Parvan